Agasyllis salsa är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Agasyllis salsa ingår i släktet Agasyllis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
salsa